Али може да се отнася за:

 Али (име), мъжко име с арабски произход
 Али ибн Абу Талиб, четвърти халиф

В България 
 Али Хайраддин, бивш районен мюфтия на Смолян и София

По света 
 Али Ахмети, македонски политик
 Али Баба, приказен герой от 1001 нощ
 Али Бабаджан, външен министър на Турция
 Али Даи, ирански футболист
 Али паша, албански държавник
 Али Фарка Туре (1939 – 2006), малийски музикант
 Мохамед Али или Касиус Клей, американски боксьор
 Мехмет Али Агджа (р.1958), турски активист

География 
 Али, село и община в Италия, автономен регион и остров Сицилия, провинция Месина